Кокбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокбай — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.